Zohib Islan Amiri (2 de fevereiro de 1987 - Cabul, Afeganistão) é um futebolista afegão que jogo como defensor atualmente pelo Dempo da Índia e pela Seleção Afegã de Futebol. Ele é irmão de Shamsuddin Amiri e Zubayr Amiri, também futebolistas.

Ligações externas
Perfil em National-Football-Teams.com
Perfil em Soccerway

Naturais de Cabul
Futebolistas do Afeganistão
Futebolistas do FC Goa